Ла-Е () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ла-Е () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези